Der Rajon Snjatyn (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Snjatyn.

Geographie 
Auf einer Fläche von 602 km² lebten etwa 65.000 Einwohner (Stand: 1. Dezember 2001), der Rajon grenzte im Norden an den Rajon Horodenka, im Osten an den Rajon Kizman (in der Oblast Tscherniwzi), im Süden an den Rajon Wyschnyzja (Oblast Tscherniwzi), im Südwesten an den Rajon Kossiw, im Südwesten an den Rajon Werchowyna und im Westen an den Rajon Kolomyja.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon schließlich selbst aufgelöst und dem Rajon Horodenka angeschlossen, am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder erschaffen und um ehemalige Teile des Rajons Sabolotiw und des Rajons Hwisdez erweitert, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kolomyja.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde und 24 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 47 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Snjatyn
Rajon Kolomyja
Aufgelöst 2020